Der Rogers Cup 2016 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2016 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Montreal auch der Rogers Cup 2016 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray. Im Doppel gewannen im Vorjahr Bob und Mike Bryan den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.089.740 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 4.691.730 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden sieben Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb werden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Montreal